Даргун:

 Даргун — город в Германии.
 Даргун — деревня в Череповецком районе Вологодской области.